Koninklijk Belgisch Zeemanshuis (Antwerpen), gebouw, voormalig hotel voor zeelieden
 Antwerp Seafarers’ Centre Apostolatus Maris, voormalig hotel en tehuis voor zeelieden in Antwerpen (1951-2020)
 Internationaal Zeemanshuis (Antwerpen), voormalig hotel en tehuis voor zeelieden (1954-2013)
 Theater Zeemanshuis, schouwburg in Antwerpen
 Zeemanshuis (Amsterdam), gebouw